Hymn Kraju Kamczackiego (ros.  Гимн Камчатского края, Gimn Kamčatskogo kraâ) – oficjalny hymn Kraju Kamczackiego.

Przypisy